A hatodik kártya (The Price) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának nyolcadik epizódja, összességében pedig a hatvanötödik.

Az epizód egy visszaemlékezéssel kezdődik, amikor is Lincoln és régi cimborája Derrick belerohant egy kocsiba és így vették el a benne tartózkodó személytől a pénzzel teli táskát még 2001-ben. Linc szerint ezt megcsinálhatnák a Tábornok limuzinjával is.

Michael és Self találkozik Gretchennel. Ő és Zsebes is be akarnak szállni az akcióba, hogy megbuktassák a Cég-et, cserébe pedig a csapat megkapja a madárhatározó további oldalait. Ezek után visszamennek a raktárba és Michael kérdőre vonja Rolandot a készülékének elvesztésével kapcsolatban. Sara megbeszéli Michaellel az orrvérzéseit, ő azonban biztosítja, hogy jól van, majd közli vele, hogy Gretchen életben van. Sarát sokkolja a hír, miközben visszajönnek az emlékei a sok szenvedésről, amit Panamában tett vele Gretchen. A többiek is vegyes reakciókkal fogadják a hírt.

Roland lenyomozhatatlanná teszi a telefonját, majd pedig küld egy sms-t a Mahone által kidobott papíron található számra. Az üzenetet Wyatt elolvassa, melyben ez áll: "Mennyit ad Scofieldért és Burrowsért?"

Eközben Gretchen a Gate irodában elmondja Zsebesnek, hogy szüksége lesz Michaelre az iroda alatti alagút ásásához. Hirtelen Feng, a kínai üzletember érkezik meg és követeli a Scyllát Zsebestől. Gretchen alkut köt Fenggel, hogy 125 millió dollárért megszerzi a Scyllát, majd közli Theodore-ral, hogy az ő része 25 millió lesz. Amikor Zsebes Michaelről és Lincolnról kérdezi, azt mondja, hogy ők már nem lesznek ott, amikor szétosztják a pénzt.

A Cég-nél Krantz tábornok informálja a többi kártyahordozót, hogy a kártyákat lemásolták. Wyatt jelenik meg és megmutatja neki a Rolandtól kapott üzenetet.

Self ügynök lefoglalja az ügyeletest, miközben Michael és Linc el tudnak hozni egy mentőautót egy megőrzőből. Közben Michael kérdőre vonja a bátyját, miért árulkodott Sarának.

Eközben a raktárban Roland megkérdi Sarát, hogy miért vannak még mindig itt, ha a GPS készülékük már nincs a lábukon, valamint bocsánatot kér a Vegasban történtek miatt.
Selfet felhívja Gretchen, aki találkozni akar Sarával, hogy a nő "törleszteni tudjon".

Wyatt válaszol az sms-re, hogy 1 millió dollárt ad Rolandnak, ha még ma szállítja a testvéreket. Ezt Roland megerősíti, és elárulja, hogy mire készülnek.

A többiek a Tábornok limuzinjára várnak. Michael, Sara és Bellick a mentőben ülnek, míg Lincoln és Sucre egy mellékutcában várnak kocsijukkal. Wyatt még épp idejében hívja Krantz-ot, így a limuzin gyorsan megfordul, ezzel tönkretéve a csapat tervét. Wyatt jelenik meg Linc kocsijánál és tüzet nyit rájuk, Sucre lövést kap.

Gyorsan visszamennek a raktárba és Sara ellátja Sucrét. Nem értik, hogyan jöttek rá, hogy mire készülnek. Michael kérdőre vonja Rolandot, hogy nem ő volt e a besúgó, de az mindent tagad.

Self találkozik Zsebessel és Gretchennel és figyelmezteti őket, hogy miután az akciónak vége, hagyják el az országot. Trishanne segítségével Zsebes megszerzi Gretchen ujjlenyomatát.

A Tábornok nem örül, hogy Wyattnek nem sikerült elkapnia Michaelt. Eközben Self felhívja Michaelt, hogy hová tűnt Roland, mert nem látja a jelét a monitoron, de már csak a levágott GPS-t találják meg.

Miután ellátta Sucrét, Sara visszaemlékezik a szörnyűségekre, amiket átélt. Elmegy a motelhoz, hogy találkozzon Gretchennel, aki szövetséget ajánl neki. Kezébe ad egy zsinórt, hogy visszaadja neki, amiket még Panamában kapott. Sara látja, hogy már vannak sebek Gretchen hátán. Sarát annak a nőnek a neve érdekli, aki segített neki még a fogságban. Nem bántja Gretchent, de megígéri, hogy még megfizet azért, mert megölte azt a nőt.

Roland találkozik Wyatt-el, akinél nincs a pénze, valamint mindkét lábát meglövi és követeli a testvéreket. Roland elárulja a raktár pontos helyét, majd Wyatt hasba lövi. Hirtelen Mahone hátulról leüti a bérgyilkost, és ütni kezdi, a testvéreknek kell leállítani. Michael elveszi Rolandtól a laptopját és kiderül, hogy egy GPS-adót helyezett el benne, így találták meg őket.

Krantz tábornok utasítja a többieket, hogy a Scyllát el kell tüntetni, azonnal.

Az epizód végén Roland bocsánatot kér, azért amit tett és Michael kezei közt hal meg.

A szökés epizódjai